Ricky Evans (rögbijátékos) (*1960) walesi rögbijátékos
 Ricky Evans (dartsjátékos) (*1990) angol dartsjátékos

Hasonló
 Richard Evans (egyértelműsítő lap)